Народный комиссариат вооружения Союза Советских Социалистических Республик — один из центральных органов управления в Союзе ССР, контролировавший оснащение РККА, РККФ, НКВД ВС СССР практически всеми видами вооружения, с января 1939 года по 1946 год.

Сокращённое название — Наркомат вооружения Союза, НКВ СССР, НКВ.

История 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1939 года Наркомат оборонной промышленности был разделён на несколько Народных комиссариатов, в числе которых был Народный комиссариат вооружения. Состав Наркомата был определён постановлением Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик (Совнаркома) № 4сс, от 21 января 1939 года, «О разделении НКОП», в него вошли 3-е, 9-е, 12-е, 15-е Главные Управления НКОП, стройтресты № 40, 25, 24, 37, проектный институт № 7, а также учебные заведения и многое другое.

Руководство (период) 
 Б. Л. Ванников (11 января 1939 — 9 июня 1941) — нарком вооружения СССР (7 июня 1941 был арестован)
 Д. Ф. Устинов (9 июня 1941 — 15 марта 1953) — нарком, затем министр вооружения СССР

Структура 
Предвоенная структура НКВ была утверждена постановлением Совнаркома № 936-352сс от 3 июня 1940 года и приказом НКВ № 174сс от 19 июня 1940 года.

В структуру наркомата входили:
 Коллегия наркомата (Нарком, его заместители и начальники главных управлений)
 1-е Главное управление (артиллерийское), начальник — Н. Э. Носовский. Заводы:
 № 4 — Государственный артиллерийский ремонтно-опытный завод им. К. Е. Ворошилова, город Коломна
 № 7 — завод «Арсенал», Ленинград
 № 8 — Завод имени М. И. Калинина, г. Калининград Московской области
 № 18
 № 92 — город Горький
 № 102
 № 393 — завод «Арсенал», Киев (до эвакуации в 1941 г.)
 № 396
 2-е Главное управление (оптики и приборов), начальник — А. Е. Добровольский.
 Государственный оптический институт, Ленинград
 Завод «Красный Гигант», пос. Никольская Пёстровка Пензенской области
 № 69 — Завод точной механики им. В. И. Ленина, г. Красногорск Московской области (до эвакуации в 1941 г.)
 № 217 — завод «Геофизика», Москва, Свердловск.
 № 233 — г. Лыткарино Московской области (передан наркомат электропромышленности)
 № 237 — г. Казань
 № 267 — ремонтный, рабочий посёлок Семёновка Приморского края
 № 297 — г. Йошкар-Ола
 № 349 — Государственный оптико-механический завод имени ОГПУ (ГОМЗ), Ленинград
 № 350 — Ленинградский оптико-механический завод (ЛОМЗ), Ленинград
 № 353 — Изюмский завод оптического стекла (ИЗОС), г. Изюм Харьковской области
 № 354 — Ленинградский завод оптического стекла (ЛенЗОС), Ленинград
 № 355 — Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ), г. Загорск Московской области
 № 356 — завод «Геодезия», Москва
 № 357 — Завод «Прогресс», Ленинград
 № 393 — Красногорский механический завод, г. Красногорск Московской области (с 1942 г.)
 № 542 — Сарсинский завод оптического стекла, посёлок Сарс Молотовской (Пермской) области
 № 585 — г. Муром Владимирской области
 № 784 — завод «Арсенал», Киев (с 1945 года)
 3-е Главное управление (патронное), начальник С. И. Ветошкин. Заводы:
 № 3
 № 17
 № 38 — г. Тула
 № 44
 № 46
 № 60
 № 188
 № 303
 № 304 (директор Н.Ф. Червяков)
 Главное управление капитального строительства
 производственно-распорядительные отделы
 технический отдел

В оборонном комплексе наркомат вооружений играл ведущую роль и именно ему уделял главное внимание курирующий военные отрасли промышленности Л. П. Берия.

См. также 
 БТВТ
 Оружие

Примечания

Ссылки 
 [www.pseudology.org/people/Vannikov.htm Биография Бориса Львовича Ванникова на pseudology.org.]
 Биография Дмитрия Федоровича Устинова на hrono.info.

Народные комиссариаты СССР